A tetraurán-oktadekafluorid szervetlen, radioaktív vegyület. Képlete U4F18.

Források

Uránvegyületek